4 est une expression qui peut désigner deux jeux vidéo de la série  :
 , un jeu vidéo édité par Nintendo sur  en 2002, appelé durant son développement  64, mais également  4 ;
 , un jeu vidéo édité par Nintendo qui est également et officiellement désigné comme  4.

Voir aussi 
  4.